Dickie Dale
  Michele Danese
  Harold Daniell
  Chaz Davies
  Alex de Angelis
  Randy de Puniet
  Didier de Radiguès
  Raffaele de Rosa
  Jan de Vries
  Alex Debón
  Ernst Degner
  Mike di Meglio
  Michael Doohan
  William Doran
  Stefan Dörflinger
  Andrea Dovizioso
  Geoff Duke

D